Puerto Arturo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puerto Arturo, Quintana Roo, José María Morelos, 
 Puerto Arturo, Campeche, Palizada, 
 Puerto Arturo, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar